Le putsch d'Alger peut désigner trois coups d'État historiques qui se sont déroulés dans l'Algérie française :

le putsch du 8 novembre 1942, de la part de militaires opposés au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le coup d'État du 13 mai 1958, qui met en place un Comité de salut public pendant la guerre d'Algérie, dont l'objet est de maintenir l'Algérie française dans la République ;
 le putsch des généraux du , qui vise à renverser le gouvernement de Charles de Gaulle.